Batek bezeichnet:
 Pulau Batek, anderer Name für Fatu Sinai, eine Insel an der Küste Osttimors
 Batek (Malaysia), Insel an der Küste Borneos/Kalimantans
 Batek (Volk), Volk auf der Halbinsel Malaya

Batek ist der Familienname folgender Personen:
 Dariusz Batek (* 1986), polnischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Petr Batěk (* 1970), tschechoslowakischer Ruderer

Siehe auch:
 Bateke